Трайдук — многозначный термин.

Фамилии 
 Трайдук, Александр Николаевич — (род. 1962) — советский и белорусский футболист, тренер.
 Трайдук, Николай Фёдорович (1951—2016) — украинский политик, народный депутат Украины 6-го созыва.